Régy ou Regy peut faire référence à :

 Claude Régy
 Sébastien Regy